Iwan Kuzniecow (1909—1976) – radziecki aktor
 Iwan Kuzniecow (1911–1970) – radziecki filozof
 Iwan Kuzniecow (1897–1983) – radziecki polityk
 Iwan Kuzniecow (1916-1991) – radziecki lotnik wojskowy, major, Bohater Związku Radzieckiego
 Iwan Kuzniecow (ur. 1996) – rosyjski narciarz, olimpijczyk